Kingsley syfta på:

 Kingsley (namn) – ett för- och efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien
 Kingsley, Western Australia

Kanada
Kingsley No. 124, Saskatchewan

Storbritannien

England
 Kingsley, Cheshire
 Kingsley, Hampshire
 Kingsley, Staffordshire, en ort i England

USA
 Kingsley, Iowa
 Kingsley, Kentucky
 Kingsley, Michigan
 Kingsley Corners, Wisconsin